Wieseria är ett släkte av rundmaskar. Wieseria ingår i familjen Oxystominidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Wieseria